Orschel ist der Nachname von:
 Cassandra Orschel, deutsche Springreiterin, Derby-Siegerin 2022
 Marina Orschel (* 1937), deutsche Schauspielerin

Orschel ist der Name folgender Orte:

 Orschel-Hagen, ein Stadtteil von Reutlingen
 Orschel nennen die Einheimischen die Stadt Oberursel (Taunus)